Die Primeira Liga 2002/03 war die 69. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 2002 und endete am 1. Juni 2003. Alle drei Aufsteiger aus der Segunda Liga, Moreirense FC, Académica Coimbra und Nacional Funchal konnten die Liga halten.

FC Porto wurde zum 19. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft FC Porto 

Cândido Costa (2/-) und Bruno (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2002/03